Franciaország
Saint-Perdoux, település Dordogne megyében
Saint-Perdoux, település Lot megyében